Нера може да се отнася за:

 Нера (гръцка митология), любима на речния бог Стримон и има 4 сина
 Нера (Дунав), река, ляв приток на Дунав.
 Нера (Италия), река в Италия.
 Нера (Русия), река в Русия.
 Нера (ирландска митология), войн на царица Медб и Айлил от ирландската митология